Климат Южно-Сахалинска  умеренный муссонный.
Средняя температура августа: 17,3 °C. Абсолютный максимум температуры: +34,7 °C (зарегистрирован 9 августа 1999 года). 
Средняя температура января: −12,2 °C. Абсолютный минимум температуры: −36,2 °C (зарегистрирован в январе 1961 года). Число дней с туманами относительно невелико (менее 30 в год).

Общая характеристика

Зима 
В зимний период в Южно-Сахалинске господствует сухой и морозный континентальный воздух, который, однако, немного увлажняется окружающими Сахалин морями.

В течение зимы в городе преобладает ясная морозная погода. Осадки выпадают в виде снега. Но в отдельные годы возможны смешанные осадки и даже дождь. Нередко случаются метели и снежные заносы, приводящие к остановке транспорта и прекращению работ. Максимум метелей приходится на январь и февраль.

Оттепели в городе могут наблюдаться в любой зимний месяц. Типичная их продолжительность 1—2 дня.

Зима длится, как правило, с середины ноября до начала апреля.

Весна 
Весна начинается в начале апреля и длится до середины июня. Для весны характерно частое чередование потеплений и похолоданий. Среднесуточная температура переходит отметку в 0 °C в начале апреля, отметку в 5 °C — в начале мая, а отметку в 10 °C — в начале июня. Заморозки возможны до конца мая — начала июня. Иногда уже в мае температура поднимается до 25-30°С.

Лето 
Летняя погода устанавливается в середине июня — начале июля. Как правило, она неустойчива.

Лето влажное, душное. На лето, особенно на июль, приходится большое количество сильных дождей и ливней, которые приносятся с тайфунами, циклонами и фронтальными разделами. Несмотря на прохладное по нормам лето, температура часто поднимается выше 25 °С, а в отдельные дни она может превышать 30 °С, достигая отметок в 32-35°С в отдельные годы.

Осень 
Осень в Южно-Сахалинске наступает во второй декаде сентября и характеризуется ясной, сухой и относительно тёплой погодой. Начало осени ещё очень тёплое с дневными температурными значениями до +27,6 °С. В начале октября средняя температура опускается ниже 10 °C, а в конце октября — ниже 5 °C.

Первые заморозки в воздухе случаются в начале октября (самые ранние возможны с 13 сентября). Туманы осенью редки. Снежный покров устанавливается в конце ноября, но в отдельные годы он может появляться со второй половины октября или же только в конце декабря.

Климатограмма 

 — град принимается как снег.

Изменение климата

Крупнейшие климатические аномалии 
 Необыкновенно тёплые осень и зима 1990-1991 годов. Было побито сразу 6 абсолютных месячных рекордов подряд (!) (сентября, октября, ноября, декабря, января и февраля). Такая крупная аномалия была связана с выносом тёплого воздуха из Китая и Японии под действием южных циклонов и антициклонов. Сентябрь был сухим и жарким, став самым тёплым за всю историю наблюдений, однако этот рекорд был перебит в 2012 году. В начале ноября воздух прогревался до +18°C, а на протяжении всей первой половины декабря температура стабильно держалась на уровне от +3°C до +7°C (даже по ночам было выше 0°C), отсутствовал снежный покров и наблюдались сильные дожди с порывистым ветром. Окончательно снежный покров установился только в последних числах месяца. Январь и февраль 1991 года также были очень тёплыми.
 Август 2005, 2006 и 2007 годов - жаркая погода с тропическими ливнями и температурами выше +30°C держалась в эти месяцы более двух недель, что очень нехарактерно для сахалинского климата.
 Март 2008 - ещё один рекордно тёплый месяц, К середине марта снег полностью растаял (на месяц раньше обычного), было побито около 10 суточных рекордов. Средняя температура месяца составила -1,9°C. 
 Лето 2010 года, как и в центральной России, выдалось аномально жарким. Июнь 2010 со средней температурой +15,5°C стал рекордно жарким. Август повторил рекорд 1951 года со средней температурой +20,1°C. Сам 2010 год стал самым тёплым за всю историю наблюдений на Сахалине. Однако этот рекорд был перекрыт в 2015 году.
 Засушливый, солнечный и жаркий июль 2013 года - впервые на Сахалине началась засуха, которая сопровождалась жаркой и безоблачной погодой. Был нанесен серьёзный ущерб сельскому хозяйству острова.
 Февраль 2015 года обновил абсолютный максимум - среднемесячная температура составила всего лишь -6,1°C, это на 5,6 градусов выше нормы. Предыдущий рекорд принадлежал 1994 году.
 Март 2015 вновь обновил экстремум - минус 0,9°C. В течение месяца температура воздуха неоднократно поднималась выше +10°C, что отмечалось впервые. Предыдущий абсолютный рекорд продержался всего 7 лет. Таким образом, в 2015 году установлено 2 рекорда подряд. 2015 год стал самым тёплым в истории города - среднегодовая температура составила +4,1°C. Предыдущий рекорд в +4,0°C принадлежал 2010 году.

См. также 
 Климат Южно-Курильска

Ссылки 
 Метеоданные и прогноз погоды по городу: 
 pogoda.yandex.ru

Примечания 
  

Южно-Сахалинск
Южно-Сахалинск
География Сахалинской области